Predicció (teoria del senyal), procediment matemàtic que pretén estimar els valors futurs d'una seqüència discreta a través del còmput de la informació actual i anterior d'aquesta seqüència
 Predicció o profecia
 Predicció de gens
 Predicció del temps, 
 Predicció de l'estructura de les proteïnes, càlcul numèric de l'estructura tridimensional prevista d'una proteïna a partir de la seva seqüència d'aminoàcids, pot ésser confirmada (o no) per tècniques d'observació directa (p.ex.: difracció de raigs X)
 Horitzó de predicció, límit pràctic i vàlid per a alguna predicció estadística